1952 Голяма награда на Белгия е 3-то за Голямата награда на Белгия и трети кръг от сезон 1952 във Формула 1, провежда се на 22 юни 1952 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 

Голяма награда на Белгия